Соревнования в марафонском беге у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 16 августа 2014 года на трассе, проложенной по городским улицам. Старт и финиш располагались на площади Бюрклиплац. Дистанция основного 10-километрового круга проходила по городским кварталам, а также набережным реки Лиммат и Цюрихского озера.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 

Старт забегу был дан 16 августа в 9:00 по местному времени. На дистанцию отправились 53 бегуньи из 17 стран. Соревнования проходили при пасмурной и прохладной погоде (13-14 градусов по ходу дистанции).

В качестве действующей чемпионки Европы стартовала итальянка Анна Инчерти, на предыдущем первенстве пришедшая к финишу третьей, но получившая титул после допинговых дисквалификаций первых двух бегуний, литовки Живиле Бальчюнайте и россиянки Наили Юламановой. В составе сборной Эстонии в соревнованиях принимали участие сёстры-близнецы Луйк: Лейла, Лийна и Лили. За хозяев чемпионата выступала олимпийская чемпионка 2012 года в триатлоне Никола Шпириг, на время сменившая специализацию.

Основная борьба за медали развивалась предсказуемо: с участием предстартовых фаворитов, без неожиданных отрывов и отставаний. К середине дистанции определилась тройка лидеров, в которую входили француженка Кристель Доне, серебряная призёрка чемпионата мира 2013 года в марафоне итальянка Валерия Странео и обладательница ряда титулов в беге на стадионе Эльван Абейлегессе из Турции. Через пару километров во главе забега остались только первые две из них. Оставшиеся 20 километров дистанции Доне и Странео преодолели преимущественно вместе, держа преследовательниц на небольшом расстоянии от себя. Решающий рывок француженка предприняла за 3 километра до финиша, что позволило ей оторваться от единственной конкурентки и установить новый рекорд чемпионатов Европы — 2:25.14. Через 13 секунд после Доне финишировала Странео, завоевавшая второе серебро крупного турнира подряд. На бронзовую позицию поднялась Джессика Аугусту из Португалии, на второй половине дистанции обошедшая чуть сдавшую Абейлегессе и постоянно создававшая напряжение лидерам своим близким присутствием.

Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

 Турчанка Бахар Доган дисквалифицирована в декабре 2015 года на основании показателей крови в биологическом паспорте. Результаты спортсменки аннулированы с 3 июня 2011 года, в том числе 45-е место в марафоне на чемпионате Европы 2014 года с результатом 2:47.11

Командное первенство 

В зачёт шли результаты 3 лучших участниц команды. Победитель определялся по сумме их времён.

Курсивом выделены участницы, чьи результаты не пошли в зачёт команды, их время заключено в скобки

Примечания

Ссылки 
 

марафон
Марафоны